Albalá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalá (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Albalá (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar